Мануела Малєєва-Fragniere була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Сабін Аппельманс виграла титул, перемігши у фіналі Майке Бабель з рахунком 6–1, 4–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Анке Губер (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (1-ше коло)
  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Лейла Месхі (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (переможниця)
  Майке Бабель (фінал)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Лаура Голарса (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1994 EA-Generali Ladies Linz Draw

1994
Тур WTA 1994